Atella steht für:
Atella, antike oskische Stadt in Kampanien (Süditalien)
Titularbistum Atella, Nachfolger eines Bistums in Kampanien 
Atella (Basilikata), süditalienische Gemeinde
Atella (archäologischer Fundplatz) in der Basilikata
Atella (Gattung), Schmetterlingsgattung aus der Unterfamilie Heliconiinae der Edelfalter

Siehe auch:
Orta di Atella